Talco é uma banda de ska punk, folk-punk e patchanka formada em 2001 por Dema, Jesus, Ketto, Nick, Cioro e Turborizia.

Discografia

Álbuns de estúdio 
2004 - Tutti Assolti
2006 - Combat Circus
2008 - Mazel Tov
2010 - La Cretina Commedia
2012 - Gran Galà 
2015 - Silent Town

Compilações e colaborações 
 100 Jahre St. Pauli - St. Pauli
 St. Pauli EP - St. Pauli
 Skannibal Party Vol.4 - "Notti Cilene
 Nextpunk Vol.2 - L'odore della morte
 Punx United for Chapas - 60 anni
 Kob vs Mad Butcher - Corri e La Carovana

Bandas da Itália
Bandas de rock
Bandas de ska punk
Bandas de folk-punk
Bandas formadas em 2001